En imprimerie, une matrice peut se référer à deux choses :
 En gravure, une matrice est la planche de bois (xylogravure), linoléum (linogravure), zinc ou cuivre (aquatinte, eau forte, taille douce), gravée, utilisée directement pour l'impression de l'estampe. 
 En imprimerie typographique, une matrice est la partie du moule servant à fondre les caractères mobiles utilisés pour l’impression, qui porte l’empreinte en creux du caractère.